L'accident – film del 1911 diretto da Gérard Bourgeois
 L'Accident – film del 1912 diretto da Louis Feuillade
 L'Accident – film del 1963 diretto da Edmond T. Gréville
 L'accident – film del 1999 diretto da Jordi Bueno